Eskimå eller Eskimo kan syfta på:

 Eskimå – ett samlingsnamn för folkgrupperna inuiter och yupik
 Eskimåisk-aleutiska språk – en språkgrupp
 Eskimåpuss – ett sätt att hälsa
 Eskimåspov – en fågelart
 Eskimo (glass) – en glass
 Kajakklubben Eskimå –  en kanotklubb i Karlskrona bildad 1942

Filmer 
 Eskimå (1930) – en dansk-norsk film från 1930, originaltitel Eskimo
 Eskimå (1933) – en amerikansk film från 1933, originaltitel Eskimo
 Eskimåliv – en amerikansk film från 1949, originaltitel Eskimo Hunters (Northwestern Alaska)
 Eskimåkonstnären Kenojuak – en kanadensisk film från 1963, originaltitel Eskimo Artist - Kenojuak
 Eskimåpuss (film) – en svensk kortfilm från 2012 av Carin Bräck

Geografi
 Eskimo Bluff – ett berg i Kanada
 Eskimo Island – en ö i Kanada
 Eskimo Glacier – en glaciär i Kanada
 Eskimo Lake – en sjö i Kanada
 Eskimo Lakes – sjöar i Kanada
 Eskimo Narrows – en strömfåra i Kanada
 Eskimo Pass – ett bergspass i Kanada
 Eskimo Peak – en bergstopp i Kanada

Musik
 Eskimo (sång av Damien Rices) – en sång av Damien Rice från albumet  O (2003)
 Eskimo (sång av Red Hot Chili Peppers) – en sång av Red Hot Chili Peppers, släppt som b-sida till singeln "Fortune Faded"
 Eskimo Joe – ett australiensiskt rock- och popband
 Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) – en låt skriven av Bob Dylan som han spelade in 1967

Sport
 Edmonton Eskimos – ett kanadensiskt lag inom amerikansk fotboll
 Eskimåpaddling – ett begrepp inom paddling
 Eskimåsväng – ett sätt att vända inom paddling

Se även
 Eskimo dog – flera olika hundraser
 Eskimo Point – flera olika platser i världen